При́ступ, имеет несколько значений:
 Приступ — атака крепости, города или сильно укреплённой позиции.

В медицине — момент обострения, усиления болезни, болезненного состояния, а также резкое проявление какого-либо душевного состояния. См. также:
 Фокальный приступ
 Сердечный приступ
 Приступ Морганьи-Эдемс-Стокса
 Пароксизм

В фонетике:
 Сильный приступ

В античной риторике:
 Приступ — первая из восьми частей хрии

 Присту́п является синонимом приступка, лестничной ступени.